Micrometer (eenheid), ook wel micron, lengtemaat ter grootte van 10−6 meter;
Micrometer (instrument), apparaat om zeer kleine dikten of afstanden te meten.